

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Международный день ненасилия.
  — День профтехобразования.

Религиозные 
  Православие
 — Память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276 год);
 — память благоверных князей Феодора Смоленского (1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, Ярославских чудотворцев;
 — память преподобного Алексия Зосимовского (Соловьёва) (1928);
 — память священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера и с ним двух мучеников (1918 год);
 — память священномученика Николая Искровского, пресвитера (1919 год);
 — память священномученика Нила Смирнова, пресвитера, преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы (1938 год);
 — память мученика Зосимы пустынника (IV век);
 — память благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1147 год).

События

До XIX века 
 1187 — султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.
 1263 — битва при Ларгсе.
 1413 — заключена Городельская уния.
 1535 — французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.
 1552 — взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.
 1608 — Иоанн (Ханс) Липперсхей представил голландскому правительству своё изобретение — прототип оптического телескопа.

XIX век 
 1814 — роялисты в Чили выигрывают битву при Ранкагуа.
1834 — в Москве, за Тверской Заставой, открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 1814 годах (строительство начато в 1829 г.).
1835 —  первое вооруженное столкновение Техасской революции — битва при Гонзалесе.
 1836 — Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции.
 1870 — Рим стал столицей объединённой Италии.
 1879 — русский механик-самоучка Фёдор Блинов получил патент на «вагон с бесконечными рельсами» — прототип трактора на гусеничном ходу.

XX век 
 1915 — русская армия оставила Вильно.
 1922 — введена в оборот литовская национальная валюта — лит.
 1928 — в Мадриде основана организация Опус Деи, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи».
 1929 — первый авиаперелёт по маршруту Ташкент — Душанбе — Гарм — Хорог. Начало работы авиатрассы на Памире.
 1936
 В США открыто первое после отмены «сухого закона» предприятие по производству алкогольных напитков.
 Максимальный срок заключения в СССР повышен с 10 до 25 лет.
 1939 — Вторая мировая война: капитуляция польской военно-морской базы Хель.
 1940 — издан указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Государственных трудовых резервов.
 1942 — Вторая мировая война: лайнер RMS Queen Mary случайно столкнулся с лёгким крейсером HMS Curacoa, погибли более 300 человек на борту затонувшего Curacoa.
 1944
 Вторая мировая война: началась битва за Ахен. 
 Вторая мировая война: подавление немецкими войсками Варшавского восстания.
 1946 — премьера первой «мыльной оперы» «Далёкий холм» в телесети DuMont.
 1955 — ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Calculator) был торжественно отдан в музей Военной Академии США.
 1958 — Гвинея провозгласила независимость от Франции
 1958 — Расстрел студенческой демонстрации в Тлателолько в Мексике.
 1971 — первый большой успех английского певца Рода Стюарта: его альбом Every Picture Tells a Story на шесть недель стал во главе английского чарта.
 1974 — в Якутии произведён ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны.
 1987 — на Первой программе Центрального телевидения вышла в эфир первая программа «Взгляд».
 1988 — вышел в эфир телеканал TNT (Turner Network Television).
 1991 — компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola договорились о создании альянса, направленного прежде всего против Microsoft, для создания платформы PReP.
 1996 — катастрофа Boeing 757 под Лимой, 70 погибших.
 1997 — официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.
 2000 — учёные из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвёрдый материал, по твёрдости уступающий только алмазу.

XXI век 
 2001 — конец вещания телеканала «Телеэкспо».
 2002 — в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.
 2009 — ирландцы проголосовали на референдуме за Лиссабонский договор со второй попытки.
 2018 — убийство Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Родились

До XX века 
 1452 ― Ричард III (ум. 1485), король Англии (1483—1485), последний Йорк на английском престоле.
 1800 — Нат Тёрнер (казнён в 1831), американский раб-проповедник, руководитель восстания рабов в Вирджинии.
 1827 — Мари Рене Руссель де Курси (ум. 1908), маркиз, французский дипломат.
 1832 — Эдуард Бернетт Тэйлор (ум. 1917), английский этнограф, исследователь религиозных обрядов и церемоний.
 1839 — Ханс Тома (ум. 1924), немецкий художник и график.
 1847
 Пауль фон Гинденбург (ум. 1934), немецкий военный и политический деятель, генерал-фельдмаршал, рейхспрезидент Германии (1925—1934).
 Сергей Нечаев (ум. 1882), российский нигилист, террорист-революционер, лидер «Народной расправы».
 1851 — Фердинанд Фош (ум. 1929), французский военный деятель, маршал Франции (1918), Британский фельдмаршал (1919), маршал Польши (1923), член Французской академии.
 1852 — Уильям Рамзай (ум. 1916), шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904).
 1869 ― Махатма Ганди (ум. 1948), один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.
 1871 — Корделл Халл (ум. 1955), американский государственный деятель, 47-й Госсекретарь США (1933—1944), лауреат Нобелевской премии мира (1945).
 1879 — Уоллес Стивенс (ум. 1955), американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1955).
 1882 ― Борис Шапошников (ум. 1945), советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза.
 1890 — Граучо Маркс (ум. 1977), американский актёр, участник комик-труппы Братья Маркс.
 1891 — Иосиф Бокшай (ум. 1975), украинский живописец, народный художник СССР.
 1896 — Жак Дюкло (ум. 1975), руководитель Французской компартии, сподвижник и преемник Мориса Тореза.

XX век 
  — Кики де Монпарнас (урожд. Алиса Эрнестина Прен; ум. 1953), французская певица, актриса, художница, натурщица и модель.
 
 Грэм Грин (ум. 1991), английский писатель.
 Жорж Миз (ум. 1999), швейцарский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион.
 ]
 Вилли Лей (ум. 1969), немецкий и американский исследователь, писатель, популяризатор науки.
 Михаил Макаров (ум. 1977), советский ортопед-травматолог, хирург-новатор.
  — Александер Тодд (ум. 1997), английский химик, лауреат Нобелевской премии (1957).
  — Константин Пипинашвили (ум. 1969), грузинский советский кинорежиссёр и сценарист.
  — Юрий Левитан (ум. 1983), диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР.
 1917
 Михаил Аникушин (ум. 1997), советский и российский скульптор.
 Кристиан де Дюв (ум. 2013), бельгийский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1974).
 1921 — Сергей Крутилин (ум. 1985), русский советский писатель.
 1938 — Людмила Крылова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1939 — Юрий Глазков (ум. 2008), советский космонавт, Герой Советского Союза.
 1945
 Виктор Анпилов (ум. 2018), российский политик и общественный деятель, председатель Исполкома движения «Трудовая Россия» (1992—2012).
 Дон Маклин, американский фолк-певец, автор песен.
 1946 — Мари-Жорж Паскаль (ум. 1985), французская актриса кино, театра и телевидения.
 1948 — Донна Каран (урожд. Донна Айви Фаске), американский модельер, создательница марки Donna Karan New York (DKNY).
 1949 — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница.
 1951
 Ромина Пауэр, американская актриса и певица, выступавшая в дуэте с мужем-итальянцем Аль Бано.
 Стинг (наст. имя Гордон Мэттью Томас Самнер), английский рок-музыкант, певец, автор песен, актёр, обладатель «Золотого глобуса», «Эмми», 17-кратный лауреат премии «Грэмми».
 1954
 Лоррейн Бракко, американская киноактриса.
 Годердзи Чохели (ум. 2007), грузинский кинорежиссёр, сценарист и писатель.
 1962 — Андрей Анкудинов, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 1964 — Евгений Сидихин, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 1966 — Лидия Вележева, актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России.
 1968 — Глен Уэсли, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (2006).
 1973
 Андрей Данилко, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки.
 Лене Гравфорд Нюстрём, норвежская певица и композитор, вокалистка группы «Aqua».
 Proof (наст. имя Дешон Дюпри Холтон; убит в 2006), американский рэпер, автор песен, продюсер, член группы D12.
 1979 — Брианна Браун, американская актриса.
 1982
 Сати Казанова, российская певица, актриса, модель и телеведущая.
 Тайсон Чендлер, американский баскетболист, чемпион НБА (2011), олимпийский чемпион (2012).
 1986
 Камилла Белль, американская актриса.
 Кико Касилья, испанский футболист.
  — Фил Кессел, американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
  — Саманта Баркс, британская актриса и певица.
  — Алиссон Бекер, бразильский футболист, вратарь.
  — Тара Линн Барр, американская актриса.

Скончались

До XX века 
 829 — Михаил II Травл (р. ок. 770), византийский император (820—829), основатель Аморийской династии.
 1709 — Иван Мазепа (р. 1639), гетман Войска Запорожского (1687—1708).
 1804 — Никола Жозеф Кюньо (р. 1725), французский инженер, первым соорудивший самоходную машину.
 1853 — Доминик Франсуа Жан Араго (р. 1786), французский физик, астроном и политический деятель, академик.
 1884 — Владимир Андерсон (р. 1849), русский поэт, писатель-беллетрист и художник-карикатурист.
 1892 ― Эрнест Ренан (р. 1823), французский философ и писатель, историк религии, академик.
 1897 — Хуршидбану Натаван (р. 1832), азербайджанская поэтесса.

XX век 
 1916
 погиб Димчо Дебелянов (р. 1887), болгарский поэт.
 Семён Ростовцев (р. 1862), русский ботаник, переводчик и педагог, один из авторов Энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
 1920 — Макс Брух (р. 1838), немецкий композитор и дирижёр.
 1924 — Алексей Сапунов (р. 1851), русский историк, краевед, археолог.
 1927 — Сванте Август Аррениус (р. 1859), шведский физикохимик, лауреат Нобелевской премии (1903).
 1931 — сэр Томас Джонстон Липтон (р. 1850), английский лорд, основатель чайной компании Lipton.
 1933 — Элизабет Томпсон (р. 1846), британская художница-баталист.
 1946 — Игнаций Мосцицкий (р. 1867), польский химик, президент Польши (1926—1939).
 1954 — Борис Вышеславцев (р. 1877), русский философ, религиозный мыслитель.
 1961 — Пятрас Римша (р. 1881), литовский скульптор, медальер, график, народный художник Литовской ССР.
 1963 — Павел Жигарев (р. 1900), Главный маршал авиации, главнокомандующий ВВС СССР (1949—1957).
 1968
 Алексей Глебов (р. 1908), белорусский советский скульптор, народный художник БССР.
 Марсель Дюшан (р. 1887), французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства.
 1969 — Катарина Сусанна Причард (р. 1884), австралийская писательница-коммунистка.
 1971 — Павел Шпрингфельд (р. 1912), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1973 
 Пётр Константинов (р. 1899), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Пааво Нурми (р. 1897), финский бегун на средние и длинные дистанции, девятикратный олимпийский чемпион. 
 1974 ― Василий Шукшин (р. 1929), русский советский писатель, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист.
 1978 — Пётр Тур (наст. фамилия Рыжей; р. 1908), советский сценарист и драматург.
 1980 ― погиб Валентин Варламов (р. 1934), советский лётчик-испытатель, член первого отряда космонавтов.
 1981 — Павел Нилин (р. 1908), русский советский писатель, драматург, сценарист.
 1985 — Рок Хадсон (при рожд. Рой Гарольд Шерер-мл.; р. 1925), американский актёр кино и телевидения.
 1986 — Фёдор Радчук (р. 1902), украинский советский актёр театра и кино.
 1987 — Питер Брайан Медавар (р. 1915), английский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).
 1988 — Хаменгкубувоно IX (при рожд. Раден Мас Дородьятун; р. 1912), индонезийский политик, национальный герой Индонезии.
 1996 — Йонас Кокконен (р. 1921), финский композитор и пианист.
 1998 — Орвон Джин Отри (р. 1907), американский певец, гитарист, исполнитель кантри, актёр.

XXI век 
 2009 — Игорь Голембиовский (р. 1935), советский и российский журналист, главный редактор газеты «Известия».
 2017 — Том Петти (р. 1950), американский рок-певец, гитарист, композитор.
 2018 — Роман Карцев (р. 1939), советский и российский артист эстрады, театра и кино, народный артист РФ.
 2020 — Александр Кальянов (р. 1947), советский и российский певец, киноактёр, композитор, продюсер, телеведущий.
2022 — Владимир Терентьевич Куц (р. 1927), последний ветеран Второй мировой войны, состоявший в РККА и армии США.

Приметы 
 Устраиваются Трофимовы вечёрки: пришло время выбирать женихов.
 Зосима-пчелиный заступник. Ульи отправляют на зиму в омшанник. Иногда дело это откладывают до Савватия (10 октября).
 Ульи в погреб ставь — праздник мёда правь.
 До Савватия продолжается пчелиная девятина; считалось, что в эти дни на голодный желудок утром нужно съедать по чайной ложке мёду, запивая тёплой водой, — это целительное средство от всех болезней.

См. также

Примечания